Penguin:

 Penguin — противокорабельная ракета.
 Penguin Books — британское издательство.
 Penguin Brothers — сёдзё-манга авторства мангаки Аюми Сиины.
  — компания-производитель рабочих станций, серверов и оборудования для управления кластерными высокопроизводительными системами.

См. также 
 Пингвин (значения)